Адольф Мария «Адзьо» Бохенский () (род. 13 апреля 1909 в Поникве, погиб 18 июля 1944 года в Анконою) — польский писатель и публицист, мальтийский кавалер, подпоручик Войска Польского на Западе. Отмечен Серебряным Крестом ордена Virtuti Militari и три раза Крестом Храбрых.

Биография 
Происходил из шляхетской семьи герба Равич. Был сыном Адольфа Бохенского и Марии из Дуниных-Борковских, братом Юзефа Марии, Александра и Ольги. Его дядей был Францишек Изидор Бохенский. После получения аттестата зрелости уехал в Париж, где учился в школе для дипломатов — Ecole des Sciences Politiques, которую окончил в июне 1930 года, заняв в общей классификации третье место среди всех студентов из более двадцати стран мира. После возвращения в Польшу получил степень магистра (1932) права в Университета Яна Казимира во Львове. В первой половине 1930-х годов был активным деятелем Академического Общества «Myśl Mocarstwowa».

Был редактором и журналистом изданий «Bunt Młodych» и «Polityka». Его считают одним из самых талантливых польских политических публицистов 1930-х годов. Был сторонником укрепления исполнительной власти. Сторонник Юзефа Пилсудского, но критик многих действий санационного правительства.

Во время Сентябрьской кампании (нападения Германии на Польшу) хотел вступить в армию, но его не захотели принять из-за состояния здоровья. После многих усилий присоединился как доброволец к Запасному эскадрону 22-ого полка Подкарпатских уланов и смог принять участие в боевых действиях. После вторжения СССР в Польшу 17 сентября 1939 года вместе со своим полком перешёл в Венгрию, а потом добрался до Франции. В Camp de Coëtquidan окончил школу подстаршин и вместе с Подхалянской бригадой принял участие в битве у Нарвика. Там за мужество получил свой первый Крест Храбрых. После эвакуации бригады из Норвегии в Бретани и капитуляции Франции переправлял в Англию солдат и офицеров. Через несколько месяцев отправился в Сирию, где поступил в Карпатскую бригаду. Позже оказался в Полку Карпатских уланов, с которым принял участие в битве при Тобруке и Монте-Кассино, где был ранен. Как солдат Карпатской бригады писал для газеты «Przy kierownicy w Tobruku».

Как подхорунжий Отдельной бригады Карпатских стрелков, а затем подпоручик Полка Карпатских уланов, благодаря своей отваге снискал популярность и уважение среди солдат. Погиб во время обезвреживания мин в битве при Анконе, что описал Мельхиор Ванькоич в своей книге «Zupa na gwoździu».

В честь Адольфа Марии Бохенского названы скверы в Варшаве и Вроцлав.

Избранные работы 
 Polityczne oblicze asymilacji narodowej // Droga. — 1935. — № 3.)
 Bochenski Aleksander, Stanislaw Los, Wlodzimierz Bzkowski. Problem polsko-ukraiński w Ziemi Czerwieńskiej. Warszawa: «Polityka», 1938.
 Adolf i Aleksander Bocheński, «Tendencje samobójcze narodu polskiego», 1925
 «Ustrój a racja stanu», 1928
 «Między Niemcami a Rosją», 1937
 Artykuły zebrane 1941—1944, Włochy 1944
 «Historia i Polityka. Wybór Publicystyki», wybrał, opracował i przedmową opatrzył Marcin Król, PIW, Warszawa 1989
 «Między Niemcami a Rosją», przedmowa: Mieczysław Pruszyński, 1994
 «Zanim powstała Kultura. Antologia tekstów Adolfa Marii Bocheńskiego poświęconych polskiej polityce wschodniej» pod red. Kazimierza Michała Ujazdowskiego, Lublin 2006

Примечания

Библиография 
 Мы не украинофилы. Польская политическая мысль про Украину и украинцев (под ред. П. Кузнеца, Я. Олдаковского, М. Зухняк, перев. С. Гіріка). Киев: Издательский дом «Киево-Могилянская академия», 2012. С.151-172, 427
 Andrzej Micewski, «W cieniu marszałka Piłsudskiego», Warszawa 1968
 Stanisław Mackiewicz, «Kto mnie wołał, czego день», Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1972
 Adam Majewski, «Zaczęło się w Tobruku», 1974 Lublin
 Marcin Król, «Style politycznego myślenia. Wokół „Buntu Młodych“ i „Polityki“», 1979
 Józef Czapski, «Tumult i widma», 1981
 A. Kosicka-Pajewska, «Polska między Rosją a Niemcami. Koncepcje polityczne Adolfa Bocheńskiego», 1992
 Jerzy Giedroyć, «Autobiografia na cztery ręce», opr. Krzysztof Pomian, 1994
 Michał Kazimierz Ujazdowski, «Żywotność konserwatyzmu. Idee polityczne Adolfa Bocheńskiego», Iskry, 2005
 Paweł Tanewski, «Ostatni kawaler», Warszawa 2008
 Ryszard Tomczyk, «Myśl Mocarstwowa. Z dziejów młodego pokolenia II Rzeczypospolitej», Szczecin 2008

Публицисты Польши
Родившиеся в Золочевском районе